Polk County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Polk County (Arkansas)
 Polk County (Florida)
 Polk County (Georgia)
 Polk County (Iowa)
 Polk County (Minnesota)
 Polk County (Missouri)
 Polk County (Nebraska)
 Polk County (North Carolina)
 Polk County (Oregon)
 Polk County (Tennessee)
 Polk County (Texas)
 Polk County (Wisconsin)